Erald Dervishi (né en 1979), joueur d'échecs albanais ;
  (né en 1955), diplomate albanais ;
  (1908–1994), footballeur albanais ;
 Roland Dervishi (né en 1982), footballeur albanais ;
  (né en 1943), poète kosovar.